Markowytsch ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasija Markowytsch (* 1979), ukrainische Surrealistin
 Jonatan Markowytsch (* 1967), Oberrabbiner von Kiew